Dermatofitose — micose superficial da pele, também chamada de tinha em português europeu

Geladura — lesão causada pela exposição do corpo, ao frio intenso

Frieira (Portugal) — freguesia extinta e integrada em Macedo do Mato, concelho de Bragança

Desambiguação